Растелли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Растелли, Майкол (род. 1991) — итальянский лыжник, призёр этапа Кубка мира.
 Растелли, Массимо (род. 1968) — итальянский футболист и футбольный тренер.